Ulica Ciasna w Toruniu
 Ulica Ciasna w Warszawie
Ciasna